James Connolly kan verwijzen naar:
 een Ierse socialist, zie: James Connolly (opstandeling)
 een Amerikaanse atleet en eerste olympisch kampioen, zie: James Brendan Connolly
 een Amerikaanse atleet zie: Jimmy Connolly